Рекорди України з напівмарафону визнаються Легкою атлетикою України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Напівмарафон (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Напівмарафон (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 

Чоловіки